Хаято:

 Хаято — исчезнувший народ, населявший в прошлом провинции Осуми и Сацума на юге острова Кюсю в Японии.
 Хаято Гокудэра — персонаж манги.
 Хаято — главный персонаж аниме «Летающий корабль-призрак».